GLUT5 (ГЛЮТ-5, глюкозный транспортёр тип 5) — белок-переносчик фруктозы в апикальном отделе энтероцитов тонкой кишки. GLUT5 обеспечивает перенос фруктозы из желудочно-кишечного тракта в энтероциты посредством облегченной диффузии благодаря высокой концентрации фруктозы в ЖКТ. GLUT5 также экспрессируется в скелетных мышцах, яичках, почках, жировой ткани (адипоцитах) и головном мозге.

Мальабсорбция фруктозы — пищеварительное расстройство тонкого кишечника, вызываемое недостатком GLUT5 в энтероцитах.

У человека GLUT5 кодируется геном SLC2A5, который локализован на 1-ой хромосоме.

Регуляция 
На скорость всасывания фруктозы белком GLUT5 значительное влияние оказывают сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение, мальабсорбция фруктозы и воспалительные процессы. Однако, возрастные изменения способности поглощать фруктозу не объясняются уровнем экспрессии GLUT5. Одновременное присутствие глюкозы улучшает всасывание фруктозы, сорбита — ухудшает.

См. также 
 Мембранные белки

Примечания 

Транспортёры растворённых веществ
Глюкозный транспортёр